Шевченко, Владимир Васильевич: Шевченко, Владимир Васильевич (1907—1996) — летчик-испытатель 2-го класса, майор; также авиаконструктор.
 Шевченко, Владимир Васильевич (1918—1997) — первый секретарь Луганского обкома КПУ, депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва.
 Шевченко, Владимир Васильевич (1926—2002) — учёный в области энергетики.